Катериновский сельский совет () — входит в состав
Лебединского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Катериновка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Катериновка 
 с. Алексеевка
 с. Великие Луки 
 с. Грунь 
 с. Степовое

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Верхнее

Примечания 

Местные советы (Лебединский район)